Weidenau heißen folgende Orte:

 Weidenau (Siegen), Stadtteil von Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Weidenau (Freiensteinau), Ortsteil der Gemeinde Freiensteinau, Vogelsbergkreis, Hessen

 Weidenau (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Weidenau (Gemeinde Kaltenberg), Ortschaft der Gemeinde Kaltenberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Weidenau (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft der Gemeinde St. Georgen bei Grieskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Weidenau (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

historisch:
 Leninskoje (Kaliningrad), deutsch Weidenau, Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Vidnava, deutsch Weidenau, Olomoucký kraj, Okres Jesenik, Tschechien
 Vidnavské Fojtství, deutsch Weidenau Vogtei, Olomoucký kraj, Okres Jesenik, Tschechien
 Vidiná, deutsch Weidenau, Banskobystrický kraj, Okres Lučenec, Slowakei

Siehe auch:
 Weidenau von Hirschhorn
 Weidenaurotte